Jens Olesen ist der Name folgender Personen:

* Jens Olesen (Historiker) (* 1950), dänischer Historiker
 Jens Olesen (Journalist), deutscher Journalist und Moderator